Чертищево — название населённых пунктов в России:

 Чертищево — до 1965 г. название деревни Дорожная в Рыбинском районе Ярославской области.
 Чертищево — до 1965 г. название деревни Озерки в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Чертищево
 Малое Чертищево